Planeta Aurelia – hipotetyczny przykład świata, na którym mogło wyewoluować życie pozaziemskie. Aurelia „narodziła się” ze współpracy kompanii telewizyjnej Blue Wave Productions Ltd. i grupy brytyjskich oraz amerykańskich naukowców zrzeszonych w National Geographic Society. Zespół używał kombinacji teorii: ewolucji, klimatologii i astrobiologii do wyobrażenia sobie najlepszej lokalizacji życia pozaziemskiego oraz najlepszych ścieżek ewolucji, jakie mogło ono przyjąć.

Wszystko przyjęło formę programu telewizyjnego, który w Polsce został wyemitowany przez kanał National Geographic pod tytułem Żyć i umrzeć na innej planecie: Aurelia.

Program wyemitowany w polskojęzycznym National Geographic był skupiony na planecie Aurelia – fikcyjnej planecie pozasłonecznej wielkości Ziemi, okrążającej czerwonego karła w naszej części Drogi Mlecznej. Ten fikcyjny świat może być podobny do niedawno odkrytej prawdziwej planety spoza Układu Słonecznego: Gliese 581 c.

Linki zewnętrzne 
 

Astrobiologia
Fikcyjne planety